«Амурский уголь» — советский и российский футбольный клуб из Райчихинска. Основан не позднее 1951 года.

Названия 
 1951—1960 — «Шахтер»;
 1961—1961 — «Прогресс»;
 1964—2006 — «Горняк»;
 с 2007 — «Амурский уголь».

Клуб провёл два сезона в первенстве СССР — в 6 зоне РСФСР класса «Б» 1969 года (D3) занял последнее, 20-е место. В 4 зоне РСФСР 1970 года (D4) под руководством Арсена Найдёнова занял 7 место из 17-ти.

В 1/128 Кубка России 1998/99 «Горняку» было засчитано техническое поражение в матче с «Амуром-Энергией» Благовещенск.

Ссылки 
 Матчи клуба в базе Wildstat
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Амурской области
Райчихинск